Şah Sultan může být:

 Șah Sultan (dcera Selima I.)
 Şah Sultan (dcera Selima II.)
 Şah Sultan (dcera Mustafy III.)